Maria Cecília Bonachella (Franca, 16 de outubro de 1940 — Piracicaba, 7 de fevereiro de 2007) foi uma poetisa brasileira.

Biografia 
Maria Cecília nasceu no interior de São Paulo e viveu em São Simão até aos onze anos, quando se mudou com os pais para Piracicaba. Foi com eles que aprendeu a amar a poesia. Os seus poetas favoritos eram Fernando Pessoa (seu preferido), Manuel Bandeira, Ferreira Gullar, Thiago de Mello, Paulo Bomfim, entre outros.

Tudo ao seu redor era motivo de inspiração. A poesia nascia a qualquer hora, em qualquer lugar, pulsava do coração, de um olhar e até mesmo de uma situação ruim. “Mamãe dizia o que sentia por meio de seus textos”, disse Maria Cecília Bonachella Soares, uma das filhas da poetisa, que também deixou Maria Beatriz e Nelson Luiz Machado Bonachella. “Ela tinha muita fé e demonstrava isso nos seus textos. Neles apareciam questões de segurança, força, vínculo, amor. Eram um pouco do seu auto-retrato.”

A primeira poesia de Maria Cecília foi publicada no JP, na coluna social do poeta Lino Vitti, em 1958. Dez anos depois publicou seu primeiro livro, intitulado “Três Fases”, no qual narrou as três fases de uma mulher. O segundo livro, escrito em 1992, “Era Uma Vez um País”, contou a história do Brasil por meio de poesias.

Em 1980 começou a assinar no Jornal de Piracicaba a coluna semanal "Palavras & Versos", que foi publicada aos sábados, ininterruptamente, durante 27 anos. O objetivo da coluna era o de projetar novos poetas. “Ler e escrever poesia foi a minha meta. Hoje, o que interessa é fazer com que Piracicaba mostre a poesia que tem”, disse em entrevista ao JP, publicada no dia 25 de dezembro de 2005. A poetisa recebia os textos para publicação em casa. Os interessados encaminhavam seus poemas por e-mail para seleção. A poesia poderia ser rimada, ritmada, metrificada, moderna, até mesmo um soneto à moda antiga. Sua exigência maior era para com a gramática: o português tinha que ser perfeito, caso contrário, o texto não poderia ser publicado.

Maria Cecília foi uma das fundadoras do Clip (Centro Literário de Piracicaba) e foi presidente desta associação de 1994 a 1996. Também fazia parte da União Brasileira de Escritores e da Academia Piracicabana de Letras, desde 1978.

Faleceu aos 66 anos, vítimada por uma paragem cardíaca.

Poetas do estado de São Paulo
Naturais de Franca
Mortos em 2007